81-й выпуск  Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 19 апреля 2017 года. Это одна из классических велогонкок в сезоне. Прошлогодний победитель Алехандро Вальверде из команды  принял участие в гонке, а также смог финишировать первым и тем самым защитить свой титул, став пятикратным победителем Флеш Валонь.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 7 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Всего на старт вышло 200 гонщиков.

Российские участники
: Павел Кочетков (153), Вячеслав Кузнецов (154)

Маршрут 
По сравнению с прошлыми годами маршрут претерпел значительные изменения. Старт состоялся в городе Бенш региона Валлония. Гонщикам предстояло преодолеть 9 категорийных подъёмов включая традиционный финишный в Стену Юи.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт